Бреннан, Майкл:*  (1884—1970) — ирландский политик, член Палаты представителей Ирландии (1927—1932, 1933—1943).
  (1896—1986) — начальник штаба Сил обороны Ирландии (1931—1940).
  (1912—1982) — британский актёр.
  (род. 1943) — американский фотограф-портретист.
  (род. 1946) — ирландский политик, член Сената Ирландии (2002—2007).
  (род. 1965) — игрок в австралийский футбол, чемпион Австралии в составе клуба «Уэст Кост Иглс» (1992, 1994).
 Бреннан, Майкл (род. 1975) — австралийский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 2004 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2000 года.